El término Pueblo chino puede referirse a cualquiera de las siguientes definiciones:

Persona que reside y mantiene su ciudadanía en la República Popular China (incluyendo Hong Kong y Macao), o en la República China (Taiwán). Esta definición proviene de una perspectiva legal.

El Zhonghua minzu (a veces traducido como Nación China), un concepto supra-étnico que incluye a grupos étnicos como la Etnia Han o la Etnia Tibetana, los cuales han vivido dentro de los límites de China desde la Dinastía Qing (1644 - 1911), por lo menos. Esta definición proviene de una perspectiva de nacionalidad, e incluye a la mayoría de los Tusán.

A una persona con ascendencia Han se la suele denominar "china" o "de etnia china" en los países occidentales, pero esta costumbre es políticamente incorrecta y a veces peyorativa si se usa para excluir a los chinos que no pertenecen a la etnia Han. Esta definición proviene de una perspectiva genealógica. Nótese que algunos Tusán pueden no identificarse necesariamente ni con la República China ni con la República Popular China.

Han de ser considerados muchos factores a la hora de decidir si una persona es china. Además de las razones legales (de nacionalidad), lugar de residencia (factores geográficos), raza (razones biológicas) y ascendencia (factores genealógicos e históricos), ser reconocido e identificado como Chino por los demás (sobre todo por aquellos que comparten una relación estrecha o íntima con la persona), es también muy importante.